|-
| 144801 - || || 23 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144802 - || || 23 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144803 - || || 25 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144804 - || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144805 - || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144806 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144807 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144808 - || || 25 d'abril de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144809 - || || 28 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144810 - || || 28 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144811 - || || 29 d'abril de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144812 - || 2004 JX || 10 de maig de 2004 | Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144813 - || || 10 de maig de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 144814 - || || 12 de maig de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144815 - || || 8 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144816 - || || 10 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144817 - || || 12 de maig de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 144818 - || || 12 de maig de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 144819 - || || 12 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144820 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144821 - || || 12 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144822 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144823 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144824 - || || 9 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144825 - || || 9 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144826 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144827 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144828 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144829 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144830 - || || 12 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144831 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144832 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144833 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144834 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144835 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144836 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144837 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144838 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144839 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144840 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144841 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144842 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144843 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144844 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144845 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144846 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144847 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144848 - || || 16 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144849 - || || 16 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144850 - || || 17 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144851 - || || 20 de maig de 2004 || Needville || Needville
|-
| 144852 - || || 17 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144853 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144854 - || || 19 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144855 - || || 19 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144856 - || || 20 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144857 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144858 - || || 13 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144859 - || || 8 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144860 - || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144861 - || || 14 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144862 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144863 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144864 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144865 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144866 - || || 14 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144867 - || || 14 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144868 - || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144869 - || 2004 MQ || 16 de juny de 2004 | Socorro || LINEAR
|-
| 144870 - || || 29 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144871 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144872 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144873 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144874 - || || 9 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144875 - || 2004 OX || 16 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 144876 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144877 - || || 17 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144878 - || || 6 de setembre de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 144879 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144880 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144881 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144882 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144883 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144884 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144885 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144886 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144887 - || || 9 de setembre de 2004 || Uccle || P. De Cat, E. W. Elst
|-
| 144888 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144889 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144890 - || || 15 de setembre de 2004 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung
|-
| 144891 - || || 14 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144892 - || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144893 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144894 - || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144895 - || || 5 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144896 - || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144897 - || || 20 d'octubre de 2004 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 144898 - || 2004 VD17 || 7 de novembre de 2004 | Socorro || LINEAR
|-
| 144899 - || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144900 - || || 13 de novembre de 2004 || Catalina || CSS
|-|}

4